Ранчо Алехандра има више значења:

 Ранчо Алехандра (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Алехандра (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику